Contrafacción puede referirse:
a una forma ya en desuso para referirse a un delito.
al término literario y musical de transformación de un texto conocido como contrafactum (plural contrafacta)

Notas